Scilla latifolia és una planta bulbosa de la família Hyacintheae, nativa de les Illes Canàries la qual es diferencia d'altres espècies del gènere per ser una planta més robusta, amb un bulb de fins a 6 cm de diàmetre i amb 3 a 6 fulles lanceolades de fins a 8 cm d'ample i 40 cm de llarg. Les inflorescències presenten nombroses flors de color blau-lila. El seu nom comú a les canàries és "cebolla almorrana mayor" y es distribueix, entre altres zones, per la regió de Haría, a Lanzarote.

El gènere Scilla compren unes 80 espècies distribuïdes a les regions temperades d'Euràsia, de l'Àfrica del Sud i de les muntanyes del Paleotrópico. Scilla latifolia és una espècie de planta bulbosa pertanyent a la família de les Asparagàcies que habita al centre, sud i oest d'Europa, nord d'Àfrica i sud-oest d'Àsia. Es pot trobar en pradells i llocs rocallosos.

Scilla latifolia va ser descrita per Willdenow, Carl Ludwig von  i Schultes, Josef (Joseph) August publicada a Systema Vegetabilium 7(1): 566. 1829. (Syst. Veg. (ed. 15 bis)

Etimologia 
 Scilla: és el nom genèric que prové de la paraula grega skilla, nom antic que significa ceba marítima.
 latifolia: epítet específic que prové de "latus", ample i "folius", fulla, en referència a les seves fulles amples.

Referències 

Asparagàcies